Piquete kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibateguara (ort), Alagoas, 
 Piquete (ort), São Paulo, 
 Piquete (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar